Argyle – sztuczne jezioro w Australii Zachodniej
 Argyle – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Miejscowości w USA:
 Argyle – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Clinch
 Argyle – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Argyle – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 Argyle – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Argyle – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Argyle – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
 Argyle – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Argyle – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Argyle (ang. Argyle Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Argyle (ang. Argyle Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Argyle (ang. Argyle Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Osoby:
 Michael Argyle (1925–2002) – angielski psycholog społeczny